Mindre antipodparakit (Cyanoramphus hochstetteri) är en fågel i familjen östpapegojor inom ordningen papegojfåglar.

Utseende och läte 
Mindre antipodparakit är en medelstor smaragdgrön parakit med svagt gulaktig ton. Hjässan är tydligt röd och små röda fläckar syns även bakom ögonen. Hanen är större än honan. Rödpannad parakit förekommer inte i Antipodöarna och har dessutom mindre inslag av gröngult i dräkten. Större antipodparakit är större och helgrön. Lätet är ett tydligt parakittjattrande.

Utbredning och systematik 

Fågeln enbart förekommer på Antipodöarna utanför Nya Zeeland. Vissa behandlar den som underart till rödpannad parakit (Cyanoramphus novaezelandiae) alternativt orangepannad parakit (Cyanoramphus malherbi).

Status 
IUCN behandlar den numera inte som god art och placerar den därmed inte i någon hotkategori.

Levnadssätt 
Mindre antipodparakit är vanligast i områden med låg vegetation och öppna områden utmed kusten. Höst och vinter formar den små flockar.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar Arthur Ferdinand Heinrich Ritter von Hochstetter (1863-1936), österrikisk läkare och pionjär inom radiologi tillika son till geologen Ferdinand Ritter von Hochstetter.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Östpapegojor
Fåglar i australiska regionen